Masters 2020, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 12–19 januari 2020 i Alexandra Palace i London, England.
Stuart Bingham vann sin första Masterstitel genom att besegra Ali Carter med 10–8 i finalen.

Deltagare 
De 16 främsta på världsrankingen var inbjudna att delta. Regerande mästaren Judd Trump, tillika regerande världsmästare, var rankad etta. Övriga rankades utefter sin plats på världsrankingen.
Ronnie O'Sullivan, nummer 3 på världsrankingen, deltog inte. Platsen erbjöds istället till Ali Carter, rankad som nummer 17.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i Brittiska pund GBP:
Vinnare: 
Tvåa: 
Semifinal: 
Kvartsfinal: 
Åttondelsfinal: 

Högsta break: 

Total prissumma:

Huvudturnering

Final

Källor 
 snooker.org

Snookersäsongen 2019/2020
2020